Germania
 Babitz – frazione della città di Wittstock/Dosse nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)

Repubblica Ceca
 Babitz, oggi Babice – comune della regione di Zlín (distretto di Uherské Hradiště)
 Babitz, oggi Babice – comune della regione di Olomouc (distretto di Olomouc)
 Babitz, oggi Babice – comune della regione di Vysočina (distretto di Třebíč)
 Babitz, oggi Babice – comune della regione di Hradec Králové (distretto di Hradec Králové)
 Babitz, oggi Babice – comune della Boemia Meridionale (distretto di Prachatice)
 Babitz, oggi Babice nad Svitavou – comune della Moravia Meridionale (distretto di Brno-venkov)
 Babitz, oggi Babice u Rosic – comune della Moravia Meridionale (distretto di Brno-venkov)
 Groß Babitz, oggi Babice – comune della Boemia Centrale (distretto di Praha-východ)

Persone 
 Eve Babitz (1943-2021) – scrittrice statunitense